Morar (Índia), antic campament militar britànic a l'Índia central, avui part de Gwalior.
 Morar (Escòcia), poble de l'oest d'Escòcia.
 Morar (Canadà), poble a Nova Scotia (Canadà).
 Loch Morar, llac dels highlands escocesos.
 Moraro, localitat italiana.